François Liberti, un homme politique français (1947 -).
 Henricus Liberti, un compositeur de musique baroque et organiste (vers 1610 - 1669).